Ко́лхо () — финская фамилия. Известные носители:

 Колхо, Войтто (1885—1963) — финский стрелок.
 Колхо, Юрьё (1888—1969) — финский стрелок.